La dépouille désigne :
 La peau qui se détache du corps des serpents et de certains insectes au moment de la mue (voir Mue (squamate) ou Mue des arthropodes) ;
 L'étape de l'abattage de  correspondant à l'arrachage et la récupération de la peau d'un animal d'élevage ;
 Le cadavre ;
 En moulage, la dépouille suggère le démoulage, l'angle de dépouille est une inclinaison des parois du moule qui facilite  le démoulage ;
 En usinage, la dépouille est la surface de l'outil située vis-à-vis de la surface usinée. Par analogie avec le moulage, un angle de dépouille important évite à l'outil de frotter contre la surface usinée.